La saison 2007 de Pervy Divizion est la seizième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Chinnik Iaroslavl remporte la compétition et retrouve la première division un an après l'avoir quittée. Il est accompagné par son dauphin le Terek Grozny.

À l'autre bout du classement, le Spartak-MJK Riazan se retire de la compétition durant la mi-saison et termine largement avec sept points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Sodovik Sterlitamak, le Tekstilchtchik Ivanovo, le Mordovia Saransk et l'Avangard Koursk.

Le meilleur buteur de la compétition est Dmitri Akimov du Sibir Novossibirsk avec trente-quatre buts inscrits. Il est suivi par Mikhaïl Mysine de l'Oural Iekaterinbourg qui en a inscrit vingt-et-un, tandis que le troisième Roman Monaryov du Chinnik Iaroslavl en comptabilise vingt.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, douze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Chinnik Iaroslavl et le Torpedo Moscou, ainsi que huit promus de troisième division, que sont l'Alania Vladikavkaz, le Metallourg-Kouzbass Novokouznetsk, le Mordovia Saransk, le Nosta Novotroïtsk, le SKA Rostov, le Spartak-MJK Riazan, le Tekstilchtchik Ivanovo et le Zvezda Irkoutsk, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Energia Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi de l'Anji Makhatchkala présent depuis 2003, tandis que le Dinamo Briansk et le Kamaz Naberejnye Tchelny sont en lice depuis 2004.

La pré-saison est marquée par les retraits successifs du Dinamo Makhatchkala, du Lada Togliatti et du Volgar-Gazprom Astrakhan. Ils sont tous les trois remplacés par le Metallourg-Kouzbass Novokouznetsk, le Mordovia Saransk et le SKA Rostov, deuxièmes de leurs groupes respectifs de troisième division.

Le Spartak-MJK Riazan annonce son retrait de la compétition durant la mi-saison. La deuxième moitié de saison se joue donc avec vingt-et-une équipes.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2007 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2007 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2007 sur WildStat.ru.

2007
Russie
Football en Russie en 2007